Abiquiu ist der Name mehrerer Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Abiquiu Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Abiquiu Lake, ein Stausee im US-Bundesstaat New Mexico
 Rito de Abiquiu, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico

Siehe auch:
 Abiquiú, eine Ortschaft im US-Bundesstaat New Mexico